Пелаге́я Макси́мовна Бабе́нко (урожд. Коша́ра; ) — передовик советского сельского хозяйства, звеньевая виноградарского совхоза имени Молотова Министерства промышленности продовольственных товаров СССР, Анапского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда (1951)..

Биография 
Родилась 7 августа 1930 года в станице Анастасиевской Славянского района Северо-Кавказского (ныне — Краснодарского) края в семье крестьянина. Русская.

Трудовую деятельность начала в 1947 году рабочей виноградарской бригады совхоза имени Молотова Анапского района Краснодарского края.

В 1949 году она возглавила комсомольско-молодёжное звено виноградарей и по итогам работы в этом году была награждена орденом Ленина (26.09.1950).

В 1950 году звено П. М. Кошары получило урожай винограда 112 центнеров с гектара на площади 10 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 августа 1951 года за получение в 1950 гсду высоких урожаев винограда Кошаре Пелагее Максимовне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Этим же указом получили звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» Азарная, Евдокия Михайловна, Кутенова, Мария Петровна,

В последующие годы звено П. М. Бабенко (в замужестве) продолжало получать высокие урожаи солнечной ягоды в совхозе. 3 ноября 1953 награждена медалью «За трудовое отличие».

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (1951);
 Орден Ленина (26.09.1950)
 Орден Ленина (1951).
 Медаль «За трудовое отличие» (03.11.1953).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «Ветеран труда»
 и другие.

Память 

 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.
 Занесена в Книгу Почёта района и на аллею Трудовой Славы Анапского района.

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Краснодарский край)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Список Героев Социалистического Труда, Анапский район Краснодарского края 

Виноградари СССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты районных советов РСФСР